Ната́л:

 Натал — город в Бразилии, штат Риу-Гранди-ду-Норти.
 Натал — агломерация в Бразилии, штат Риу-Гранди-ду-Норти.
 Натал — река в Бразилии.

См. также 
 Мученики Натала — группа бразильских католиков, причислены к лику святых.
 Квазулу-Натал — провинция Южно-Африканской Республики c 1994 года.
 Порт-Натал — название города Дурбан в XIX веке.